Пунтаре́нас () — кантон в провинции Пунтаренас Коста-Рики.

География 
Находится на северо-западе провинции, занимает южную часть полуострова Никоя. Граничит на северо-западе с провинцией Гуанакасте, на севере с провинцией Алахуэла. К кантону также относятся острова в заливе Никоя и необитаемый остров Кокос. Административный центр — Пунтаренас.

Округа 
Кантон разделён на 16 округов:

 Пунтаренас
 Питаайя
 Чомес
 Лепанто
 Пакера
 Мансанильо
 Гуасималь
 Барранка
 Монтеверде
 Исла-дель-Коко (Остров Кокос)
 Кобано
 Чакарита
 Чира
 Акапулько
 Эль-Робле
 Арансибия

Примечания 

Кантоны провинции Пунтаренас